Василий Иванович Власов: Власов, Василий Иванович (1906—1977) — директор Киевского завода имени Артёма, Герой Социалистического Труда.
 Власов, Василий Иванович (род. 1973) — депутат ВС ПМР.
 Власов, Василий Иванович — доктор философский наук, профессор, преподаватель Российского государственного университета правосудия (ростовский филиал).